Apelgren ist der Familienname folgender Personen:
 Ingrid Apelgren (* 1923), schwedische Kanutin
 Michael Apelgren (* 1984), schwedischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Appelgren